Bolsena (jezioro) we Włoszech
 Bolsena (miejscowość) we Włoszech